

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Бег 3000 м c препятствиями, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 14—16.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

39 участников разбиты на 3 забега по 12—14 человек, в финал выходят четверо лучших в каждом забеге.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968